la rivière Kwa, la rivière Kasaï entre son affluent, la Fimi et le fleuve Congo.
 les langues kwa
 la langue bamilékée kwa'
 Samuel Nja Kwa, photographe français d'origine camerounaise
 kwas ou kvas : une boisson fermentée et pétillante d'Europe centrale
 le kwa, une espèce de Star Wars